Olimpiai sportágnak nevezzük a nyári és a téli olimpiai játékok versenyszámait. A jelenlegi olimpiai program 35 sportot tartalmaz 53 szakággal, magyarul általában erre az utóbbira használjuk a sportág kifejezést. A nyári olimpiai játékok 28 sportot és 38 szakágat tartalmaz körülbelül 300 versenyszámmal, a téli olimpiai játékok pedig 7 sportot 15 szakággal és körülbelül 80 versenyszámmal.
A versenyszámok száma és típusa olimpiáról olimpiára változhat. Minden olimpiai sportot egy-egy nemzetközi szövetség képvisel.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) állapítja meg a sportok, a szakágak és a versenyszámok szerkezetét. Eszerint az olimpiai sportok több szakágra oszthatók, amikről gyakran azt gondoljuk, hogy különálló sportok. Például az úszás és a vízilabda szakág is a „vízisportok” sportba tartozik, és a Nemzetközi Úszószövetség képviseli mindegyiket. A szakágakat versenyszámokra oszthatjuk, a versenyszámok megnyeréséért lehet érmet nyerni. Egy sport vagy szakág akkor kerül be az olimpia programjába, ha a NOB úgy határoz, hogy világszerte népszerű, tehát elég nagy a részt vevő országok száma. A NOB ezen döntése függ az olimpiai játékokon való résztvevők számától: több versenyszám van a férfiak számára (mivel több férfi versenyzik), illetve több nyári sport van (mivel több nemzet versenyzik a nyári olimpiai játékokon). A sportok elsődlegesen nem függhetnek a technikai haladástól, bár voltak már powerboat versenyszámok is az olimpia történetében.

A korábbi olimpiai játékokon voltak olyan sportok, amelyek már nem tartoznak a programba, mint például a lovaspóló és a kötélhúzás. Ezek a „törölt sportok” azért lettek később eltávolítva, mert vagy nem volt megfelelő érdeklődés, vagy nem volt megfelelő irányító testület. Az íjászat és a tenisz példa azokra a sportokra, amelyeken versenyeztek már a korai játékokon, de a NOB kirakta a programból, majd később visszakerültek oda (az íjászat az 1972-es, a tenisz az 1988-as játékok alkalmából). „Bemutató sportokat” (demonstration sport) gyakran játszottak az olimpiákon, általában azért, hogy támogassa a rendező ország helyi sportját, vagy hogy felmérje az érdeklődést és a támogatottságot. Ilyen sport a baseball és a curling, ezek benne voltak a hivatalos olimpiai programban (1992-ben és 1998-ban).

Nyári olimpia 

Az első olimpiai játékokon kilenc sportban lehetett megmérkőzni. Ezóta a nyári olimpiai játékok sportjainak száma jelentősen megnőtt: jelenleg 28 sport van az olimpiai játékok programjában. A 2012. évi nyári olimpiai játékokon viszont a sportok száma csak 26 lesz a NOB 2006-os szavazásának megfelelően, ami a baseballnak és a softballnak az olimpiai programból való eltávolítását határozta. Ennek ellenére ezek is olimpiai sportok maradnak, és meg van a lehetőség arra, hogy visszavegyék őket az olimpiai programba, például a 2016. évi nyári olimpiai játékokra.

Ahhoz, hogy egy sportág a nyári olimpiák programjának részévé váljon (ezeket sportágakat nem kell mindenképpen megrendezni), széles rétegben kell lennie részt vevő férfiaknak és nőknek, a férfiaknál legalább 75, a nőknél legalább 50 országban, legalább 4 különböző kontinensről.

Olimpiai sportágak 
A következő sportágak alkotják a jelenlegi nyári olimpiai játékok hivatalos programját, és ábécérendben vannak felsorolva a NOB által használt név szerint. A cellában található szám a megfelelő évben és sportágban játszott versenyszámok számát jelöli, az X betű azt jelenti, hogy az adott sport bemutató sportként volt jelen az olimpián.

A huszonnyolc sport közül öt több szakágat is tartalmaz. Az azonos sporthoz tartozó szakágak azonos színnel vannak jelölve:

     Vízisportok —      Kajak/Kenu —      Kerékpározás —      Torna —      Röplabda

Törölt sportágak 
Az alábbi sportok korábban szerepeltek a nyári olimpiai játékok programjában, mint hivatalos sportok. A számok a cellákban azt mutatják, hogy az adott sportban hány versenyszámot rendeztek az adott játékokon; az X a bemutató sportokat jelzi.

Bemutató sportok 

A következő sportágak bemutató sportként voltak jelen a nyári olimpiai játékokon a megadott évben, de soha nem kerültek a hivatalos olimpiai programba.

A siklórepülést bemutató sportról hivatalos sporttá akarták nyilvánítani 1936-ban az 1940. évi nyári olimpiai játékokra, de a játékok elmaradtak a második világháború kitörése miatt.

A 2008. évi nyári olimpiai játékokra a pekingi szervezőbizottság engedélyt kapott a vusu megszervezésére, de ez nem lett bemutató sport, mivel 1989-ben a NOB megtiltotta az ilyen sportok részvételét az olimpiákon, tehát gyakorlatilag az 1992-es olimpia után nem rendezhetnek ilyet.

Téli olimpiai játékok 

1924 előtt, amikor az első téli olimpiát megrendezték, a jégen játszott sportok, mint a műkorcsolya és a jégkorong is a nyári olimpián voltak megrendezve. Ez a két sport az 1908. évi nyári olimpián és az 1920. évi nyári olimpián szerepelt először.

A Nemzetközi Téli Sporthét, amit később a NOB visszamenőlegesen az I. téli olimpiai játékoknak nevezett, kilenc sportot tartalmazott. A téli olimpiai játékokon részt vevő sportok száma azóta hétre csökkent, összesen tizenöt szakággal.

Ahhoz, hogy egy sportág bekerüljön a téli olimpiai játékok programjába, széles körben gyakoroltnak kell lennie, legalább 25 országban, 3 különböző kontinensen.

Jelenlegi sportágak 

A következő sportágak alkotják a következő téli olimpiai játékok hivatalos programját, és a NOB által használt név alapján ábécésorrendben vannak felsorolva. A cellában található szám a megfelelő évben és sportágban játszott versenyszámok számát jelöli, az X betű azt jelenti, hogy az adott sport bemutató sportként volt jelen az olimpián (kék színnel azok a versenyszámok vannak jelölve, amiket a nyári olimpiai játékokon tartottak). Néhány esetben mind hivatalos éremért történő versenyszám és bemutató versenyszám is volt ugyanabban a sportban, ugyanazon a játékokon.

Három sportág több szakágat is tartalmaz. Az azonos sporthoz tartozó szakágak azonos színnel vannak jelölve.

     Bob —      Korcsolya —      Sí

Bemutató sportok 
Az alábbi sportok bemutató sportok voltak a téli olimpiai játékokon a feltüntetett években, de nem kerültek bele a hivatalos olimpiai programba.

A Military patrol egy hivatalos síversenyszám volt az 1924. évi téli olimpiai játékokon, de a NOB döntése szerint ez jelenleg a biatlon egyik versenyszáma, és nem különálló sport. A síbalett hasonlóan egy bemutató versenyszám volt, ami a síakrobatika egyik versenyszáma lett.

Elfogadott sportágak 

Sok, a NOB által elfogadott sport nincs benne az olimpiai programban. Egy jóváhagyott sportot bármikor bele lehet rakni az olimpiai programba a következő játékok alkalmával, ha a NOB olimpiai program bizottsága ezt a javaslatot megszavazza. Általában bemutató sportként jelennek meg a sportok, mielőtt hivatalosan is támogatják őket.

A nemzetközi szövetségek a felelősök azért, hogy a sport tevékenységei megfeleljenek az olimpiai irányelveknek. Attól kezdve, hogy egy sport el lett fogadva, a nemzetközi szövetség lesz a hivatalos olimpiai szövetsége a sportnak.

Azok az elfogadott sportok, amelyek nem részei az olimpiai játékok sporteseményinek, általában részei a világjátékok programjának.

2005. július 11-én a NOB megszavazta, hogy a baseballt és a softballt töröljék az olimpiai programból a 2012. évi nyári olimpiai játékokra, a határozatot 2006. február 9-én újra megerősítették. Mindazonáltal a NOB tagjai visszautasították ezen a sportok cseréjét karatéra vagy squashra, melyek egy olyan listáról lettek kiválasztva, ami tartalmazta a golfot, a görkorcsolyaversenyt, és a rögbit. A 2007-ben megtartott, utolsó összejövetelükön, december 12-én a NOB végrehajtó bizottsága jóváhagyta kétéves időtartamra az ideiglenes elismerését mind a krikettnek, mind a mászásnak.

A következő sportokat, habár nem része az olimpiai játékoknak, elfogadta olimpiai sportként a NOB:

Jegyzetek 

Olimpia